Henneberger bezeichnet:

 die Einwohner der im 16. Jahrhundert aufgelösten Grafschaft Henneberg
 die Mitglieder und Nachkommen der Grafen von Henneberg, siehe Henneberg (Adelsgeschlecht)

Henneberger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Henneberger (1940–1964), deutsche Skirennläuferin
 Charlotte Urfer-Henneberger (1922–2013), Schweizer Meteorologin
 Eduard Henneberger (1895–1966), Schweizer Pianist und Komponist
 Fritz Henneberger (1951–2015), deutscher Halbleiterphysiker 
 Jacob Clark Henneberger (1890–1969), amerikanischer Journalist und Verleger 
 Kathrin Henneberger (* 1987), deutsche Politikerin (Grüne)
 Moriz Henneberger (1878–1959), Schweizer Schachspieler
 Otto Henneberger (1892–1981), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenrat
 Walter Henneberger (1883–1969), Schweizer Schachspieler
 Werner Henneberger (1904–1977), deutscher Architekt, Sozialdemokrat, Anarchosyndikalist
 Wilhelm Henneberger (1899–1960), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Henneberg, Hennenberg, Hennenberger